Termenul Dom poate avea mai multe semnificații:
în arhitectură:
 dom este un element structural comun arhitectural care este foarte asemănător cu jumătatea superioară a unei sfere.
în informatică:
 DOM este un acronim pentru Document Object Model, o convenție pentru reprezentarea și interacțiunea cu obiecte în documente HTML, XHTML și XML.
 DOM este un acronim pentru Domain Object Model, un model conceptual al unui sistem care descrie entitățile sistemului și relațiile dintre ele.
în geografie:
Dom (munte) în Alpii Pennini (Walliser)

 în geologie:
dom de sare